Константи́н Рудако́в: Рудаков, Константин Владимирович (1954—2021) — российский математик, академик РАН.
 Рудаков, Константин Иванович (1891—1949) — русский советский художник.